Een verkeersweg:
N265 (België)
N265 (Frankrijk)
N265 (Nederland), zie Rijksweg 265
N265 (Zwitserland)